Krätz ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Krätz (* 1954), deutscher Gastronom
 Otto Krätz (* 1937), deutscher Chemiker und Chemiehistoriker

Siehe auch:
 Kretz (Begriffsklärung)
 Grätz
 Kratz, Familienname